Baccara steht in erster Linie für
 Baccara (Glücksspiel), ein Karten-Glücksspiel (auch Baccarat oder Bakkarat geschrieben)

Davon abgeleitet für
 Baccara (Band), ein spanisches Pop-Duo
 Baccara (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Baccara (Romanreihe), eine Romanserie des Cora Verlags
 Baccara (Rose), eine Rosenart mit besonders langen Stielen, danach benannt:
 eine gehobene Ausstattungslinie für Modelle des französischen Automobilherstellers Renault 

Siehe auch: Baccarat